Raj, prema raznim religijskim učenjima, mjesto blaženstva kamo nakon smrti dolaze duše pravednika
 Raj (Iran), drevni grad u Iranu odnosno dio suvremenog Teherana
 Britanska Indija (Britanski Raj), Indija pod britanskom vlašću (1858. – 1947.)